Georges Blanc peut désigner :
 Georges Blanc, pilote d'avion, as de la première guerre mondiale ;
 Georges Blanc (1908-1984), joueur de rugby à XIII français ;
 Georges Blanc (1943-), cuisinier et hôtelier français ;
 Georges Blanc (1944-), écrivain français en occitan.